désigne :

Patronyme 
 John Braham (1774-1856) : chanteur d’opéra britannique
 Karim Braham Chaouch (1978- ) : footballeur algérien
 Myriam Ould-Braham (1982- ) : ballerine française
 Najeh Braham (1977- ) : footballeur tunisien

Toponyme 
 Braham, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme